Champ y Major son los perros raza pastor alemán de Joe Biden, 46.° presidente de los Estados Unidos, y su esposa, Jill Biden.

Major fue el primer perro de rescate que vivió en la Casa Blanca. No hubo mascotas viviendo en la Casa Blanca durante los cuatro años de la administración Trump; este fue el período más largo sin mascotas presidenciales en más de cien años.

Champ 

Joe Biden le prometió a su esposa que compraría un perro después de las elecciones presidenciales de 2008 si Barack Obama lograba ganar la carrera. Jill Biden pegó diferentes imágenes de perros en los asientos del avión de campaña de Biden para que él las viera. Compró el perro cuando era un cachorro a un criador de Pensilvania, y sus nietas lo llamaron Champ (nacido c. 2008). El nombre de Champ le recordó a Biden el consejo que le dio su padre, quien decía «Any time you get knocked down, champ, get up!» («¡Siempre que te derriben, campeón, levántate!»). Joe Biden tiene afinidad por los pastores alemanes, ya que los entrenó en el pasado. Biden les regalaba a los niños pequeños peluches de Champ durante su vicepresidencia.

Champ falleció por causas naturales el 19 de junio de 2021 a los trece años.

Major 

Major (nacido c. 2018) fue un perro de rescate de una camada que había estado expuesta a «algo tóxico» en su hogar, y cuyo dueño no podía pagar los gastos de atención veterinaria para ellos. Fue acogido por los Biden a principios de ese año desde el refugio de la Asociación Protectora de Animales de Delaware y ha estado con ellos desde finales de 2018. El día que Joe Biden adoptó al perro del refugio, se quedó «contando historias y tomándose selfies con el personal» durante más de una hora. El origen del nombre de Major no se conoce públicamente, pero dado su significado («mayor» en inglés), Beau Biden, el hijo de Joe Biden con su primera esposa, Neilia Hunter, fue un mayor en la Guardia Nacional de Delaware. Major se unirá a otros perros adoptados por líderes mundiales, incluido el presidente francés Emmanuel Macron y su cruce de Labrador-Griffon Nemo, y el primer ministro canadiense Justin Trudeau y su cão de água português Kenzie.

El 28 de noviembre de 2020, el presidente electo Biden se fracturó el pie mientras jugaba con Major.

Actividades políticas 

Champ y Major aparecieron en anuncios de Biden en su campaña presidencial de 2020 contra Donald Trump. Durante la campaña, Biden tuiteó que «Some Americans celebrate #NationalCatDay, some celebrate #NationalDogDay...President Trump celebrates neither. It says a lot. It's time we put a pet back in the White House.» («Algunos estadounidenses celebran el #DiaNacionalDelGato, algunos celebran el #DiaNacionalDelPerro ... El presidente Trump no celebra ninguno de los dos. Eso dice mucho. Es hora de que devolvamos una mascota a la Casa Blanca»).

Referencias

Enlaces externos 

Perros famosos
Joe Biden